Dachstein kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dachstein, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Svalbard och Jan Mayen 

 Dachstein (berg), Svalbard, Spitsbergen,

Österrike 

 Hoher Dachstein, berg, Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, 
 Dachstein (bergskedja), 

Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar